Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 654 dans le monde.

 RS-654 au Brésil
 Route nationale 654 en France